Nina Hagen Band, een muziekgroep 
 Nina Hagen Band, een album van die groep